John Bowes ist der Name folgender Personen:

* John Bowes, 1. Baron Bowes (1691–1767), irischer Politiker
 John Bowes, 9. Earl of Strathmore and Kinghorne (geb. John Lyon; 1737–1776), schottischer Politiker
 John Bowes, 10. Earl of Strathmore and Kinghorne (1769–1820), schottischer Politiker
 John Bowes (Kunstsammler) (1811–1885), britischer Kunstsammler und Besitzer von Rennpferden 
 John George Bowes (1812–1864), kanadischer Politiker, Bürgermeister von Toronto

John Bowes bezeichnet außerdem:

 John Bowes (Schiff), Massengutschiff